Boros György
 Boros György (1855–1941) unitárius püspök, teológus, szerkesztő, műfordító
 Boros György (1965–2020) zenész, dalszerző
 Boros György (1971) kardvívó
 Boros György (?) iparművész
Boross György
 Boross György (1896–1993) erdőmérnök